Sinoe kan syfta på:

 Sinoe (djur), ett släkte fjärilar
 Sinoe County, en region i Liberia